Classe Courageous pode se referir a:
 Classe Courageous (cruzadores de batalha): classe de cruzadores de batalha operada pela Marinha Real Britânica
 Classe Courageous (porta-aviões): classe de porta-aviões operada pela Marinha Real Britânica